Aimé Joseph Denis Félicité Pessonneaux du Puget (1797-1877), un homme politique, ancien maire de Toulon ;
 Antoine Pessonneaux (1761-1835), prêtre français ;
 Émile Pessonneaux (1821-1903), un enseignant latiniste et helléniste français ;
 Jean Pessonneaux (1919-1996), un footballeur français ;
 Pierre-Alexis Pessonneaux (1987-), un athlète français, spécialiste du 200 m.